El nombre Aldo Montano puede referirse a las siguientes personas:

Aldo Montano (1910), esgrimidor italiano subcampeón olímpico en 1936 y 1948;
Mario Aldo Montano (1948), esgrimidor italiano, hijo del anterior, campeón olímpico en 1972;
Aldo Montano (1978), esgrimidor italiano, hijo del anterior, campeón olímpico en 2004.